Ngando est un patronyme sawa au Cameroun. On trouve beaucoup de Ngando chez les Douala. Des variantes de ce nom de famille se retrouvent dans les tribus alentour.

Ngando peut désigner :

 Axel Ngando, est un footballeur français
 Ngando Pickett, supporter de football camerounais

Homonymie de patronyme